Il Campionato mondiale Supersport 2000 è la seconda edizione del campionato mondiale Supersport.

Vincitore del campionato piloti è stato Jörg Teuchert con la Yamaha YZF R6 del team Alpha Technik Yamaha, che vince due Gran Premi in stagione. Grande delusione per il secondo classificato Paolo Casoli, vincitore anch'egli di due gare in stagione in sella alla Ducati 748RS, che arriva a soli tre punti dal vincitore e alla pari con il terzo classificato: Stéphane Chambon su Suzuki. La vittoria di Teuchert coincide con il primo titolo vinto da un pilota tedesco nei campionati mondiali per motociclette derivate dalla serie.

Con cinque vittorie stagionali, la Yamaha si impone tra i costruttori, staccando di quasi trenta punti la più diretta delle inseguitrici ossia l'italiana Ducati capace di imporsi in tre eventi. Per la casa di Iwata si tratta del secondo titolo costruttori in questa categoria dopo quello ottenuto nella stagione precedente. Leggermente più staccate le altre case costruttrici in classifica.

Piloti partecipanti
fonte

Calendario

Classifiche

Classifica Piloti

Sistema di punteggio

Costruttori

|}

Note

Collegamenti esterni 

2000
Supersport